María Isabel de Orleans y Borbón (Sevilla, 21 de septiembre de 1848-Villamanrique de la Condesa, 23 de abril de 1919) fue hija de Antonio de Orleans, duque de Montpensier, y de la infanta Luisa Fernanda de Borbón, hermana de la reina Isabel II de España. Fue, por tanto, hermana de la reina María de las Mercedes de España.

Biografía 
Nació en el Alcázar de Sevilla, ciudad en la que habían fijado su residencia sus padres tras huir de la revolución de 1848 en Francia que había derrocado a su abuelo paterno, el rey Luis Felipe.

El 30 de mayo de 1864 se casó con su primo, Felipe de Orleans, conde de París, pretendiente al trono francés como Felipe VII. La pareja tuvo ocho hijos:

 Amelia (1865-1951), casada con Carlos I de Portugal.
 Felipe (1869-1926), duque de Orleans y pretendiente al trono francés como Felipe VIII. Casado con la archiduquesa María Dorotea de Austria.
 Elena Luisa Enriqueta (1871-1951), casada con Manuel Filiberto de Saboya-Aosta, duque de Aosta.
 Carlos (1875).
 Isabel María Laura (1878-1961), casada con el príncipe Juan de Orleans, duque de Guisa.
 Jaime María Antonio (1880).
 Luisa Francisca María Laura (1882-1958), casada con Carlos Tancredo de Borbón-Dos Sicilias. Su hija, María de las Mercedes, fue la madre del rey Juan Carlos I de España.
 Fernando Francisco Felipe María Lorenzo (1884-1924), casado con María Isabel González de Olañeta e Ibarreta, 3ª marquesa de Valdeterrazo.

Forzados a dejar Francia, María Isabel y su marido se trasladaron primero a Inglaterra, donde el abuelo de ambos, Luis Felipe I de Francia, había vivido tras su abdicación en 1848. En 1871 regresaron a Francia, residiendo en el Hôtel Matignon en París, y en el castillo de Eu, en Normandía.

En 1886 fueron obligados de nuevo a marcharse de Francia. Murió Felipe en 1894, en el exilio en Stowe House, en Buckinghamshire. María Isabel vivió en el castillo de Randan, en Francia, hasta su muerte, sucedida en el palacio que su familia tenía en Villamanrique de la Condesa, cercano a Sevilla. Sus restos fueron trasladados a Inglaterra y enterrados en la Capilla Real de Weybrige junto a su marido. En 1958, los restos de ambos fueron llevados a Francia y enterrados en la Capilla real de Dreux.

Títulos y distinciones honoríficas

Títulos 
 21 de septiembre de 1848-19 de julio de 1850: Su Alteza Real la princesa María Isabel de Orleans.
 19 de julio de 1850-30 de mayo de 1864: Su Alteza Real la infanta María Isabel de España, princesa de Orleans.
 30 de mayo de 1864-8 de septiembre de 1894: Su Alteza Real la condesa de París, infanta de España.
 8 de septiembre de 1894-23 de abril de 1919: Su Alteza Real la condesa viuda de París, infanta de España

Distinciones honoríficas  
 21 de septiembre de 1850: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España)
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Ancestros

Referencias

Enlaces externos

Casa de Borbón en España
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Infantas de España de gracia
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España del siglo XX
Nacidos en Sevilla
Fallecidos en Villamanrique de la Condesa